Нику́линская улица — улица в Западном административном округе города Москвы на территории района Тропарёво-Никулино. 
Расположена между улицей Покрышкина и железнодорожной линией Киевского направления Московской железной дороги (Очаковским путепроводом). За путепроводом переходит в Рябиновую улицу. Слева примыкает Востряковское шоссе. Пересекает овраг, где протекает река Очаковка, Озёрную улицу и Озёрную площадь, справа примыкает  Большая Очаковская улица и улица Наташи Ковшовой, слева — Малая Очаковская улица.

Нумерация домов ведётся от улицы Покрышкина.

Происхождение названия 
Названа в 1988 году по бывшей деревне Никулино, существовавшей на территории района. В состав улицы  включён участок Востряковского шоссе.

История 
Улица проложена в 1988 году. Вместе с улицей Покрышкина составляет единую магистраль, связывающую проспекты Вернадского, Мичуринский и Рябиновую улицу. В начале 1990-х годов застроена нечётная сторона улицы. В 2002 году принято решение о строительстве вдоль улицы трассы Солнцевской линии лёгкого метро. В 2004-2005 годах в рамках специального заказа Правительства Москвы были построены три 25-этажных монолитно-панельных треугольных жилых дома-башни серии «Башня Главболгарстроя» — дом № 6 (корпуса 1, 2 и 3). Дома этой серии отличаются оригинальностью архитектурного решения, на крыше расположена вертолётная площадка. Между Никулинской улицей и Олимпийской деревней в 2014 году был построен современный досуговый сквер — «Парк Школьников».

6 ноября 2018 года  улица была продлена за Озёрную улицу и площадь; в неё был включён бывший Проектируемый проезд № 1980. В связи с этим нумерация домовладений по упразднённому Проектируемому проезду № 1980 подлежит замене.

Здания и сооружения 

По нечётной стороне:

По чётной стороне:
 № 10 — школа № 1329 (2004, архитекторы Ю. Богаевская, Н. Лютомский, Г. Сандомирский, С. Миндрул).
 № 5 — школа № 1741

Аварии 
На улице часто происходят автомобильные аварии и наезды на пешеходов, в результате чего поднят вопрос о строительстве подземного перехода между домами 15, корп. 1 и 21.

Транспорт 
По улице проходят автобусы м4, 66, 120, 187, 187к, 226, 261, 329, 330, 374, 520, 610, 622, 630, 667, 688, 699, 718, 752, 785, 807, 883, 950, 983, м17, с17, н11.

В средней части улицы (на Озёрной площади) расположена станция метро «Озёрная» Солнцевской линии.

Источники